Бхатти — пакистанская фамилия. Известные носители:
 Бхатти, Омер (род. 1985) — популярный певец, рэпер, танцор.
 Бхатти, Раджа Азиз (1928—1965) — пакистанский военачальник.
 Бхатти, Шахбаз (1968—2011) — пакистанский государственный деятель.